LAorangi peut faire référence à deux paquebots de l'Union Steam Ship Company of New Zealand Limited :

 Aorangi de 1883, construit à Glasgow (Écosse). A son lancement il transporte des passagers entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. À partir de 1897, il est remis sur la route Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. Il est affrété durant la Première Guerre mondiale par la Royal Australian Navy et est coulé volontairement en 1915 pour devenir un blockship. En 1920, il est renfloué mais coule de nouveau lors de son convoiement. 
Aorangi de 1924, construit à Glasgow (Écosse). A son lancement, il s'agit du navire à moteur à combustion interne le plus grand et le plus rapide du monde. Il transporte des passagers sur la route Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada. En 1941, il est réquisitionné par le ministère britannique des transports de guerre et est utilisé comme transport de troupes et tender, à la fois durant la guerre du Pacifique et durant la bataille de Normandie. En 1946, il est rendu à ses propriétaires et reprend le service en 1948. Il quitte le service en 1953 et est démantelé la même année en Écosse. 

Homonymie de bateaux
Paquebot